C20 bzw. C 20 steht für:
 C20, PC-Einsteckkarte, siehe RTOSVisor #C20
 Chrysler C20, PKW-Modell (1938)
 Hauptstraße C20, Straße in Namibia
 Caldwell 20, ein astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog
 HMS Tiger (C20), britischer leichter Kreuzer

C.20 steht für:
 Focke-Wulf C.20, Tragschrauber

Siehe auch:
 CXX

C20